Das Cellular South Cup 2009 ist ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Memphis. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand vom 15. bis 21. Februar 2009 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Wiktoryja Asaranka und Caroline Wozniacki, das Asaranka in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Wiktoryja Asaranka / Caroline Wozniacki in zwei Sätzen gegen Juliana Fedak und Michaëlla Krajicek.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)